Чычас — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чычас — озеро, юго-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°31' с. ш. 131°31' в. д., код ГКГН 455866.
 Чычас — озеро, в левобережье р. Алазея, координаты 68°05' с. ш. 151°26' в. д., код ГКГН 414631.
 Чычас — озеро, юго-восточнее устья р. Харыстах-Юряге, координаты 72°03' с. ш. 140°19' в. д., код ГКГН 419634.
 Чычас — река, правый приток р. Поварня-Билир, координаты 71°26' с. ш. 119°11' в. д., код ГКГН 378384.
 Чычас — озеро, на полуострове Широкостан, южнее озера Крест-Кюеле, координаты 72°24' с. ш. 139°40' в. д., код ГКГН 420833.
 Чычас — озёра, между р. Ырас и р. Мас-Юрях, координаты 65°42' с. ш. 111°04' в. д., код ГКГН 223870.
 Чычас — озеро, на левом берегу р. Чакыя, координаты 62°09' с. ш. 128°05' в. д., код ГКГН 455325.
 Чычас — река, правый приток р. Ойосордох, координаты 67°44' с. ш. 139°05' в. д., код ГКГН 131564.
 Чычас — озеро, северо-восточнее оз. Мюрю, координаты 62°45' с. ш. 131°25' в. д., код ГКГН 453737.
 Чычас — река, левый приток р. Сёрёс, координаты 62°03' с. ш. 126°16' в. д., код ГКГН 454085.
 Чычас — озеро, на р. Чычас, координаты 62°06' с. ш. 126°18' в. д., код ГКГН 454088.
 Чычас — река, левый приток р. Харага-Суох, координаты 68°54' с. ш. 107°11' в. д., код ГКГН 375483.
 Чычас — озеро, на правом берегу протоки Стенная в южной части дельты р. Яна, координаты 70°57' с. ш. 136°52' в. д., код ГКГН 393218.

См. также